Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–4, Jarkko Nieminen.

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  Fernando González (quarti)
  David Ferrer (primo turno)
  James Blake (secondo turno)

 Tomáš Berdych (quarti)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Davidoff Swiss Indoors 2007
ATP Tour 2007